Sigeberto I (535-575 ) — rei da Austrásia da morte de seu pai em 561 até 575
 Sigeberto II (613) — rei da Borgonha e da Austrásia
 Sigeberto III (631-656 ou 660 ) — rei da Austrásia de 634 até sua morte
 Sigeberto, o Bom (660)  — rei de Essex

Desambiguações de antropônimos